Pelet-Narbonne ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard von Pelet-Narbonne (1840–1909), preußischer Generalleutnant, Militärschriftsteller
 Raimund von Pelet-Narbonne (1856–1914), preußischer Generalleutnant